Rīz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pārīz, ort, Kerman, 
 Zarrīn Shahr, kommunhuvudort, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar